Николай Гаврилович Туманов (1887—1936) — советский государственный деятель.

Биография 
 1901—1908 — делопроизводитель ссудной казны, помощник бухгалтера фирмы Сандлера, г. Остров.
 1908—1912 — бухгалтер фирмы Сандлера в Санкт-Петербурге; конторщик Русского торгово-промышленного банка; бухгалтер частной фирмы.
 1912—1915 — помощник заведующего отделением банка внешней торговли.
 1915—1917 — санитар общества Красного Креста.
 1917—1921 — комиссар-управляющий Народного банка Северной областной конторы.
 1921—1922 — уполномоченный наркомата финансов РСФСР по Украине.
 1922 — член коллегии наркомата финансов РСФСР.
 1922—1923 — член ЦИК ЗСФСР.
 1924—1926 — председатель правления Госбанка СССР.
 1926 — председатель элеваторного комитета.
 1926—1928 — член президиума Госплана СССР.
 1928—1931 — заместитель торгового представителя, торгпред СССР во Франции.
 1931—1932 — член президиума ВСНХ СССР.
 С мая 1932 года председатель правления и управляющий Промбанком СССР.

Репрессии 
 Арестован 4 августа 1936 года. Осужден 3 сентября 1936 года. Реабилитирован 20 августа 1964 года.

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 

Председатели правления Государственного банка СССР
Работники Госплана СССР
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР